«На игре» — российский художественный фильм 2009 года в жанре боевик, снятый по мотивам книги Александра Чубарьяна «Игры в жизнь».

Рабочее название фильма «Геймеры. В поисках цели» было изменено на название «На игре» по причине выхода на экраны фильма «Геймер» с Джерардом Батлером в главной роли.

В апреле 2010 года вышло продолжение фильма «На игре 2. Новый уровень», а весной 2012 года на канале СТС состоялась премьера 8-серийного телесериала «Геймеры», являющегося продолжением обоих фильмов.

Сюжет 
Фильм начинается со сцены в доме бандитских авторитетов — Матвея и его друзей. К ним заявляется молодой парень Вампир, заявляя, что убил их охрану, и ему нужно с ними поговорить.

Действие переносится на месяц назад. В городе проходит турнир по киберспорту, в котором побеждает команда «Грандмастерс» в составе Вампир, Док, Комар, Длинный и Ян. Девушка Вампира Рита занимает второе место в автогонках. Друг Вампира Максим побеждает в файтинге. Президент компании «ВИРТУС» Виктор Покровский дарит ребятам первые образцы новейших дисков, которые оказываются опытными образцами научной разработки.

После запуска дисков, ребята получают способности, связанные с их геймерскими увлечениями — члены команды «Грандмастерс» начали невероятно мастерски обращаться с оружием, Рита становится профессиональным водителем, Макс же получает навыки боевых искусств.

Максим и его любовь Лена пьют кофе в ресторане, где начинается перепалка с компанией Важи, брата Хызыра — преступного авторитета. Максим с помощью приобретённых способностей побеждает нападавших с удивительной лёгкостью. Позже Максима хватают люди Важи и отвозят на завод Хызыра. Желая спасти друга, компания стрелков во главе с Вампиром врывается на базу и с помощью трофейного оружия уничтожает всех боевиков Хызыра, а также самого Хызыра. Они освобождают Максима и прячут оружие на даче у Длинного. Максим на предложение присоединиться к команде отвечает категоричным отказом.

Проходит месяц. Доку мало тех денег, что у него есть, и он предлагает Вампиру «поставить на бабки» преступный синдикат во главе с Матвеем. План проваливается, и ребятам приходится убить бандитов. Но в это время Риту похищает полковник ФСБ Лебедев, по совместительству — правая рука олигарха Бориса Сергеевича Громова. Лебедев путём шантажа заставляет ребят работать на спецслужбы и устранять бандитов.

В первые дни ребята чувствуют весь кайф богатой жизни, но при исполнении задания по ликвидации Сергея Зарицына — бизнесмена, который заключает крупнейшую сделку с правительством Боливии, Вампир понимает, что они работают не на спецслужбы, а на преступников. Он пытается убедить Дока не убивать Зарицына, но Док обманом оглушает Вампира и убивает Зарицына на глазах у дочери. При побеге с места сражения оказываются тяжело ранены Рита и Длинный, однако благодаря Вампиру всем удаётся уйти. По приезде на базу Лебедева Длинный умирает от потери крови.

В ролях 
 Сергей Чирков — Дмитрий «Вампир» Орлов 
 Марина Петренко — Рита Смирнова
 Павел Прилучный — Руслан «Доктор» Авдеев
 Евгений Харланов — Кирилл «Комар» Комаренко 
 Тихон Жизневский — Константин Длинный 
 Нодар Сирадзе — Ян Зац 
 Алексей Бардуков — Максим 
 Агния Дитковските — Лена 
 Виктор Вержбицкий — Борис Сергеевич Громов 
 Борис Тенин — полковник Сергей Викторович Лебедев 
 Игорь Скляр — Сергей Зарицын 
 Михаил Горевой — Виктор Покровский 
 Михаил Трухин — Олег Сколский
 Сергей Бурунов — Борис

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Павел Санаев
 Александр Чубарьян
 Режиссёр: Павел Санаев
 Оператор-постановщик: Владислав Гурчин
 Композиторы: Иван Бурляев
 Музыкальный продюсер: Алексей Румянцев
 Продюсер: 
 Александр Бондарев
 Алексей Рязанцев
 Постановщик трюков: Валерий Деркач
 Монтаж трейлера: Антон Новосельцев
 Продюсер трейлера: Андрей Русанов

Музыка 
В фильме прозвучали песни групп NewTone, Lumen, «Мумий Тролль», «ВоваКатя» и The Prodigy. Заключительным треком фильма является песня «Беглец» группы «Торба-на-Круче», на вступительных титрах звучит трек группы Newtone — «The Game».

С использованием фрагментов фильма был снят Клип группы «Торба-на-Круче» на песню «Беглец».

Съёмки 

Съёмки первого и второго фильмов проходили в период с июля по декабрь 2008 года. Досъёмка состоялась в сентябре 2009 года. Основная часть съёмок прошла в Нижнем Новгороде.

 Операцию по убийству Зарицына снимали в самом центре Нижнего Новгорода, в фильме даже видны кадры, в которых присутствуют Нижегородский Кремль, памятник Чкалову и Верхневолжская набережная.
 Также, перед убийством Зарицына, в фильме есть кадр, где видно панораму Нижнего Новгорода.
 Ангар Хызыра на самом деле является заводом «ЗиЛ», который находится в Москве.
 Базу Бориса Сергеевича снимали в Московской области под Подольском.
 Здание холдинга «Терранко» в реальности является зданием «Банка Глобэкс» на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде.
 Заброшенная стройка, где ребята играют в пейнтбол, на самом деле находится в Москве.
 Пульт управления дирижаблем для съёмок изготавливался дважды. Первый пульт режиссёр отверг из-за излишней фантастичности. По настоянию режиссёра был изготовлен новый пульт, похожий на пульт управления самолётом, чтобы добиться максимальной натуральности происходящего в кабине. Когда крупно показывают центральную консоль с РУД (рычаг управления двигателем), видно, что элементы управления сделаны из фейдерных блоков старинного звукового микшерного пульта производства СССР начала 80-х годов. Чётко просматриваются градуировки шкал в децибелах.

 Во время съёмок фильма у Павла Прилучного, сыгравшего роль Дока, была ненастоящая татуировка, которую нарисовали гримёры. К съёмкам продолжения актёр сделал себе такую же татуировку и гримёрам рисовать тату не пришлось.
 Для подготовки к роли актриса Марина Петренко (Рита) окружила себя предметами с изображением черепа. Череп присутствовал даже на лямках бюстгальтера.
 90 % трюков исполняли сами актёры.

Продолжение 
15 апреля 2010 года вышла в кинопрокат вторая часть фильма под названием «На игре 2. Новый уровень».

В марте 2011 года Вячеслав Муругов, генеральный директор канала «СТС», в своём твиттере сообщил о том, что снимается продолжение фильмов «На игре» и «На игре 2. Новый уровень», 8-серийный телесериал «Геймеры», премьера которого состоялась на «СТС» весной 2012 года. В проекте принимает участие тот же актёрский состав, что и в фильмах «На игре» и «На игре 2. Новый уровень», за исключением Марины Петренко. Роль Риты исполнит Агата Муцениеце.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с создателями фильма
 Na Igre (Hooked) Review — Рецензия

Фильмы о Нижнем Новгороде
Кинопроекты СТС
Приключенческие боевики России
Фильмы России 2009 года
Экранизации произведений Александра Чубарьяна